Sezon 1963 był 33. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
16 goli – Juha Lyytikäinen (Helsingfors IFK)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1963 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii